Гаген-Торн (также устар. Гагенторн) — фамилия. Известные носители:

 Гаген-Торн, Владимир Александрович (род. 1938) — российский астрофизик, профессор.
 Гаген-Торн, Нина Ивановна (1900—1986) — российский этнограф, историк, поэт и писатель-мемуарист.
 Гаген-Торн, Иван Эдуардович (1867—1931) — российский и советский хирург, профессор, автор нескольких новых видов хирургических операций.
 Гаген-Торн, Оскар Эдуардович (1852—1926) — доктор медицины.

См. также 
 Гаген
 Гагенау
 Торн